Gibanje ima več pomenov:

 gibanje v fiziki
 gibanje v sociologiji